Die Abkürzung IAO steht für:

 eine UNO-Sonderorganisation für Internationale Arbeitsorganisation
 das Information Awareness Office der DARPA
 das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 
 ein bodengebundenes Observatorium im Himalaya, siehe Indian Astronomical Observatory
 Invitatio ad offerendum
 The International Academy of Osteopathy,  eine internationale Akademie

Siehe auch:
 Iao
 ʻĪao Valley

IAO